Николай Викторович Сне́гирев (род. 4 января 1997, Москва) — российский пловец, мастер спорта России международного класса, член сборной команды России. Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года и летней Универсиады 2019 года. Чемпион Европейских игр 2015 года. Специализируется на дистанции 200 метров вольным стилем.

Биография 
Николай родился 4 января 1997 года в Москве. Начал заниматься плаванием в 6 лет в «СШОР по ВВС Скифы» под руководством тренера Н. Ю. Корабельниковой.

В 2015 году на первых Европейских играх в Баку завоевал золотую медаль в составе сборной команды России в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В том же году установил юношеский рекорд России на дистанции 400 метров вольным стилем в бассейне 25 м.

В 2019 году на летней Универсиаде в Неаполе под руководством своего второго тренера О. В. Макаровой выиграл серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1:46,97.

В 2020 году получил степень магистра в РГУФКСМиТ по направлению «физическая культура».

В 2021 году победил на чемпионате России (25 м) на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1:43,49 и квалифицировался на чемпионат мира в Абу-Даби, где завоевал серебряную медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем в составе сборной команды России.

Также является многократным победителем и призёром чемпионатов и Кубков России по плаванию, международных соревнований «Кубок Владимира Сальникова».

В 2021 году получил звание «Мастер спорта России международного класса».

В 2022 году стал чемпионом России в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Примечания

Ссылки 
 Николай Снегирев на сайте ВФП
 Николай Снегирев на сайте The Sports

Пловцы России
Чемпионы Европейских игр по плаванию
Чемпионы России по плаванию
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма